Градінья́н, Ґрадінья́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний захід від Парижа, 8 км на південь від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9612 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20958,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Градіньян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Градіньян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Жиронда